Hoske steht für:

 Ernst Hoske (1921–1976), einen deutschen Motorradrennfahrer
 Hoske (Wittichenau), einen Ortsteil von Wittichenau im sächsischen Landkreis Bautzen